Tanzània és dividit en trenta regions, o "mkoa".

Història 
Des de l'any 1975 hi havia vint-i-cinc regions dins Tanzània. L'any 2002 una regió va canviar el seu nom, de Ziwa Magharibi (Regió de Llac De l'oest) a Regió de Kagera. L'any 2003 va ser creada la Regió de Manyara de part de la Regió d'Arusha.

L'any 2012 quatre regions més van ser creades: 
 Regió de Geita
 Regió de Katavi
 Regió de Njombe
 Regió de Simiyu

Llista de regions

Referències

Enllaços externs 

Regions de Tanzània